Il singolare del torneo di tennis BNP Paribas Primrose 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eduardo Schwank che ha battuto in finale Igor' Kunicyn 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Florent Serra (primo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)

 Arnaud Clément (semifinali)
 Eduardo Schwank (Campione)
 Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Kevin Anderson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Primrose 2008